Кулешиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулешиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Кулешиха — деревня в Селижаровском районе Тверской области.